nmj – codice ISO 639-3 della lingua gombe (central africa republic)